Taoyuan peut faire référence à :
 Le xian de Taoyuan (桃源), une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine,
 Taoyuan, une municipalité spéciale de Taïwan,
 le district de Taoyuan, un des districts de la municipalité spéciale de Taoyuan, à Taïwan,
 Le sous-district de Taoyuan, une subdivision administrative du district de Nanshan (Shenzhen), de la province du Guangdong, en Chine.

Homonymie de toponyme